Augusto est un prénom espagnol, italien, portugais et angolais. Il est aussi utilisé en guise de nom de famille.

Il signifie vénère au latin et peut signifier aussi avoir une lignée vénérée par le passé.

Plusieurs lignées croisées avec les pays colonies portugaise existent.

Pseudonyme 
Certains footballeurs sont connus sous le nom de Augusto :
 Augusto (1920-2004), Augusto da Costa, footballeur international brésilien.
 Augusto (1968-), Augusto Pedro de Souza, footballeur brésilien.
 Augusto (1983-), Luís Augusto Osório Romão, footballeur brésilien.
 José Augusto (1937-), José Augusto Pinto de Almeida, footballeur portugais.

Patronyme 
 Alberto Augusto (1898-?), footballeur portugais.
 Artur Augusto (1896-?), footballeur portugais.
 Bastien Augusto (1999-), athlète français.
 Douglas Augusto (1997-), footballeur brésilien.
 Edyr Augusto (1954-), journaliste, dramaturge, poète et romancier brésilien, auteur de roman policier.
 Renato Augusto (1988-), Renato Soares de Oliveira Augusto, footballeur brésilien.

Prénom 
 

Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Prénom masculin
Prénom brésilien
Prénom portugais
Prénom espagnol
Prénom italien
Homonymie de patronyme